Хоан Стивен Карбонеро Баланта (; род. 20 июля 1999 года, Сантандер де Киличао, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Онсе Кальдас».

Клубная карьера 
Карбонеро начал профессиональную карьеру в клубе «Онсе Кальдас». 4 февраля 2018 года в матче против «Хагуарес де Кордова» он дебютировал в Кубке Мустанга. 2 ноября в поединке Кубка Колумбии против «Атлетико Насьональ» Хоан забил свой первый гол за «Онсе Кальдас».

Международная карьера 
В 2019 года Карбонеро в составе молодёжной сборной Колумбии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Эквадора, Уругвая, Бразилии и дважды Венесуэлы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Онсе Кальдас»